Voici la liste des planètes mineures numérotées de 282001 à 283000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 282001 à 283000

282001-282100

282101-282200

282201-282300

282301-282400

282401-282500

282501-282600

282601-282700

282701-282800

282801-282900

282901-283000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000